Бланес:

 Бланес — муниципалитет и город в Испании, в автономном сообществе Каталония, в провинции Жирона.
 Бланес, Хуан Мануэль (1830—1901) — уругвайский художник.